Батрун:

 Батрун — город на побережье Средиземного моря, расположенный на Севере Ливана. 
 Батрун — один из 25 районов Ливана, входит в состав провинции Северный Ливан.